Šime Ivić (rukometaš)
Šime Ivić (hrvatski književnik)